Preece ist der Familienname folgender Personen:
 David Preece (1963–2007), englischer Fußballspieler
 Helen Preece (1895–1990), britische Reiterin
 Ian Preece (* 1982), walisischer Snookerspieler
 Ivor Preece (1920–1987), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Lillian Preece (1928–2004), britische Schwimmerin 
 Peter Preece (* 1949), englischer Rugby-Union-Spieler
 Stacey Preece (* 1985), walisische Squashspielerin, siehe Stacey Gooding
 Tim Preece (* 1938), britischer Schauspieler 
 William Henry Preece (1834–1913), walisischer Elektroingenieur und Erfinder

Siehe auch:
 Prieß
 Priess
 Pries